Мориа́рти ( ; ) — ирландская фамилия. С ирландского гэльского Muircheartaigh переводится как «навигатор» или «мореход» (muir — море; ceardach — квалификация). Возникла в графстве Керри.

Известные носители 
 Мориарти, Амвросий Джеймс (1870—1949) — католический прелат, ординарий епархии Шрусбери.
 Мориарти, Джейми (род. 1981) — американский бобслеист.
 Мориарти, Джордж (1884—1964) — американский бейсболист, тренер и судья.
 Мориарти, Кэти (род. 1960) — американская актриса.
 Мориарти, Лиана (род. 1966) — австралийская писательница.
 Мориарти, Майкл (род. 1941) — американский актёр.
 Мориарти, Патрик (род. 1939)  — британский актëр. 
 О'Мориарти, Майкл (род. 1930) — ирландский комментатор гэльских игр.
 Мориарти, Моника (урожд. Джонс) — канадская кёрлингистка.
 Мориарти, Роберт (род. 1946) — американский военный летчик.
 Мориарти, Эрин (род. 1994) — американская актриса.
 Мориарти, Фиах - ирландский музыкант.

Вымышленные персонажи 
 Профессор Мориарти — персонаж рассказов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.
 Дин Мориарти — персонаж романа «В дороге» Джека Керуака, прообразом которого послужил Нил Кэссиди.

Другое 
 (5048) Мориарти — астероид главного пояса, открытый 1 апреля 1981 года.

Примечания